В Уганде насчитывается 10 национальных парков находящихся в ведении Управления по делам дикой природы Уганды (). Всего же в Уганде 35 охраняемых природных территорий.

Список национальных парков Уганды 

Входная стоимость в парки (июль 2011 — июнь 2013):
 

Для детей и школьных групп предусмотрены скидки. Также дополнительно оплачивается въезд транспортных средств на территорию парка.

См. также 
 Список национальных парков Африки

Примечания

Ссылки 
 Uganda Wildlife Authority  — Официальный сайт Управления по делам дикой природы Уганды
 Uganda Tourism Board 
 Uganda National Parks — Национальные парки Уганды
 THE NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES OF UGANDA 

Национальные парки Уганды
Уганда
Списки:Уганда